Imer Kutllovci est un acteur, comédien et metteur en scène franco-kosovar né le  à Pristina (Kosovo). Il est connu pour ses rôles dans Darknet sur mer (2022), L'Extraordinaire Voyage du fakir (2018) et Le Choix d'Adèle  (2011).

Biographie 

En 2022, il forme avec Artus un duo de gangsters dans la série Darknet sur mer produite par Prime Video.

Cinéma 
 2021 : Troubled sky : Leonardi
 2018 : L'Extraordinaire Voyage du fakir de Ken Scott : L'immigré albanais
 2010 : Mains armées de Pierre Jolivet : Mislav
 2010 : Coline (Les amis de mes amis) de Etienne Constantinesco : Demir

Télévision 
 2022 : Darknet sur mer : Veran
 2018 : Cassandre : Mitja
 2014 : Braquo : Alaatin Aroudj
 2012 : Main Courante : Le chef Rom
 2011 : Le Choix d'Adèle d'Olivier Guignard : Arben
 2010-2012 : Engrenages : Dimat, le traducteur

Théâtre

Metteur en scène 
 2019 : Cœur de chien d'après Mikhaïl Boulgakov  
 2016 : Les Émigrés d'après Sławomir Mrożek

Comédien 
 2022 : Exil intérieur d’Élisabeth Bouchaud (mise en scène Marie Steen)
 2019 : Cœur de chien de Mikhaïl Boulgakov (mise en scène de Imer Kutllovci)
 2017 : J'avais un pays autrefois (mise en scène de Jean-Christophe Blondel)
 2015 : Idem (Création collective "Les Sans Cou" publiée aux éditions Actes Sud) (mise en scène Igor Mendjisky)
 2013 : Quartier noir (conception de Thibault Joulié)
 2012 : La Plus Amusante et Affligeante Tragédie de Roméo et Juliette de William Shakespeare (mise en scène de Dimitar Uzunov)
 2009 : Rêves, Théâtre Mouffetard (mise en scène Igor Mendjisky)
 2009 : Ubu roi d’Alfred Jarry, Comédie-Française (mise en scène Jean-Pierre Vincent)
 2009 : Hamlet de William Shakespeare, Ciné 13 Théâtre, Festival d’Anjou (mise en scène Igor Mendjisky)
 2007 : Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, salle Richelieu (mise en scène de Muriel Mayette-Holtz)
 2007 : Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, Comédie-Française (mise en scène de Christophe Rauck)
 2006 : Répertoire (mise en scène de Daniel Mesguich)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision
Acteur français de théâtre
Artiste kosovar
Personnalité kosovare du XXIe siècle
Naissance en mars 1978
Naissance à Pristina